Cattedrale di San Bavone – Gand
 Cattedrale di San Bavone – Haarlem